Tropidozoum är ett släkte av mossdjur. Tropidozoum ingår i familjen Euthyrisellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Tropidozoum